Кривобо́ков — русская фамилия. Известные носители:
 Кривобоков, Александр Михайлович (1929-1990) - советский металлург , Герой социалистического труда.
 Кривобоков, Антон Дмитриевич (1993) — российский дзюдоист;
 Кривобоков, Владислав Анатолиевич (, род. 1968) — украинский политик, председатель Народной партии вкладчиков и социальной защиты Украины, юрист.
 Кривобоков, Феодосий Иванович — настоящее имя В. И. Невского.
 Кривобоков, Юрий Александрович — ректор Карачаево-Черкесской государственной технологической академии, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии.